Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Skylark:

 USS Skylark (AM-63), ein Minenjägerboot der Auk-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1945
 USS Skylark (ASR-20), ein U-Boot-Rettungsschiff der Penguin-Klasse, in Dienst von 1951 bis 1973

Skylark